Григо́рий Кузнецо́в:
 Кузнецов, Григорий Гаврилович (1896—1964) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Кузнецов, Григорий Дмитриевич (1911—1953) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Григорий Ефимович (1924—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Григорий Ильич (1907—1974) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Григорий Матвеевич (1913—1977) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Григорий Тимофеевич (1916—1947) — полный кавалер ордена Славы.
 Кузнецов, Григорий Филиппович (1901—1981) — советский инженер-строитель.
 Кузнецов, Григорий Яковлевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.